Saint Martin, Saint-Martin, St Martin eller St. Martin kan syfta på:

 Central Saint Martins College of Art and Design – en skola i London, Storbritannien
 Saint-Martin du Canigou – ett kloster i Sydfrankrike
 St Martin-in-the-Fields – en kyrka i London

Personer
 Sankt Martin av Tours – klostergrundare och biskop, helgon i romersk-katolska kyrkan, se Martin av Tours (c. 316–397)
 Antoine-Jean Saint-Martin (1791-1832), en fransk orientalist.
 Martin av Braga (c. 520–580), alias Martin av Dumes, biskop i Braga, Portugal
 Martin I (död 655), ett helgon och martyr i den katolska kyrkan och den östliga ortodoxa kyrkan
 Martin av Arades (död 726), en kanoniserad munk från Corbie Abbey vars festdag är 26 november
 Martin de Porres (1579–1639), ett helgon som levde i Peru
 Alexis St. Martin (1802–1880), en coureur des bois känd för sin roll på studier av matsmältningen
 Louis Claude de Saint-Martin (1743–1803), en fransk mystiker
 Louis St. Martin (1820–1893), amerikansk kongressman från Louisiana

Geografi

Frankrike 
Ingen karta visas för Frankrike på grund av det stora antalet platser. 
 Saint-Martin, Bas-Rhin, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,  
 Saint-Martin, Gers, 
 Saint-Martin, Hautes-Pyrénées, 
 Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle, Département de Meurthe-et-Moselle, 
 Saint-Martin-au-Laërt, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Martin-aux-Arbres, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-aux-Bois, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Martin-aux-Buneaux, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-aux-Chartrains, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-Belle-Roche, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-Bellevue, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-Boulogne, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Martin-Cantalès, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-Château, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-Choquel, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Martin-d'Août – en kommun i departementet Drôme i regionen Rhône-Alpe
 Saint-Martin-d'Ardèche – en kommun i departementet Ardèche i regionen Rhône-Alpes 
 Saint-Martin-d'Armagnac – en kommun i departementet Gers i regionen Occitanien
 Saint-Martin-d'Ary – en kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Poitou-Charentes
 Saint-Martin-d'Auxigny –  en kommun i departementet Cher i regionen Centre
 Saint-Martin-de-Bavel, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-de-Belleville, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-de-Bernegoue, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-de-Blagny, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-de-Bonfossé, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-de-Boscherville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-de-Bossenay, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Saint-Martin-de-Boubaux, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Saint-Martin-de-Brômes, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Martin-de-Caralp, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Saint-Martin-de-Castillon, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Martin-de-Cenilly, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-de-Clelles, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-de-Commune, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-de-Connée, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Martin-de-Coux, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-de-Crau, departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Martin-de-Fenouillet –  en kommun i departementet Pyrénées-Orientales i regionen Languedoc-Roussillon
 Saint-Martin-de-Fontenay, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-de-Fraigneau, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Martin-de-Fressengeas, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-de-Fugères, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-de-Goyne, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Saint-Martin-de-Gurson – en kommun i departementet Dordogne i regionen Aquitaine
 Saint-Martin-de-Hinx, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-de-Juillers, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-de-Jussac, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-de-la-Brasque, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Martin-de-la-Lieue, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-de-la-Mer, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-de-Lamps, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Martin-de-Landelles, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-de-Lansuscle, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Saint-Martin-de-la-Place, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Martin-de-l'Arçon – en kommun i departementet Hérault i regionen Languedoc-Roussillon
 Saint-Martin-de-Laye, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-de-Lenne – en kommun i departementet Aveyron i regionen Occitanien
 Saint-Martin-de-Lerm – en kommun i departementet Gironde i regionen Aquitaine
 Saint-Martin-de-Lixy, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-de-Londres, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Saint-Martin-de-Mâcon, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-de-Mailloc, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-de-Mieux, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-de-Nigelles, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Martin-d'Entraunes – en kommun i departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Saint-Martin-de-Pallières – en kommun i departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Saint-Martin-de-Queyrières, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Martin-de-Ré, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-de-Ribérac, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-de-Saint-Maixent, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-de-Salencey, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-de-Sallen, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-de-Sanzay, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-des-Besaces, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-des-Bois, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Martin-des-Champs, Cher, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Martin-des-Champs, Finistère, departementet Finistère i regionen Bretagne,  
 Saint-Martin-des-Champs, Manche, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-des-Champs, Seine-et-Marne, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Martin-des-Champs, Yonne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-des-Combes, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-de-Seignanx, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-des-Entrées, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-de-Sescas, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-des-Lais – en kommun i departementet Allier i regionen Auvergne
 Saint-Martin-des-Landes, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-des-Monts, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Martin-des-Noyers, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Martin-des-Olmes, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-des-Pézerits, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-des-Plains, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-des-Prés, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne, 
 Saint-Martin-des-Puits – en kommun i departementet Aude i regionen Languedoc-Roussillon
 Saint-Martin-des-Tilleuls, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Martin-de-Valamas, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-de-Valgalgues, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Martin-de-Varreville, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-de-Vaulserre –  en kommun i departementet Isère i regionen Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-de-Vers, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Martin-de-Villereglan, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Saint-Martin-d'Hères – en kommun i Rhône-Alpes, Département de l'Isère, 
 Saint-Martin-Don – en kommun i departementet Calvados i regionen Basse-Normandie
 Saint-Martin-d'Oney – en kommun i departementet Landes i regionen Aquitaine
 Saint-Martin-d'Oydes – en kommun i departementet Ariège i regionen Occitanien
 Saint-Martin-du-Bec, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-du-Bois, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-du-Bois, Maine-et-Loire, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Martin-du-Boschet, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Martin-du-Clocher, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-du-Fouilloux, Deux-Sèvres, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-du-Fouilloux, Maine-et-Loire, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Martin-du-Frêne – en kommun i departementet Ain i regionen Rhône-Alpes
 Saint-Martin-du-Lac, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-du-Limet, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Martin-du-Manoir, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-du-Mont, Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-du-Mont, Côte-d'Or, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,  
 Saint-Martin-du-Mont, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-du-Puy, Nièvre, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-d'Uriage –  en kommun i departementet Isère i regionen Rhône-Alpes
 Saint-Martin-du-Tartre, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-du-Tertre, Val-d'Oise, Département du Val-d’Oise, 
 Saint-Martin-du-Tertre, Yonne, 
 Saint-Martin-du-Tilleul, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-du-Var, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-du-Vivier, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-en-Bière, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Martin-en-Bresse, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-en-Campagne, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-en-Gâtinois, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-en-Haut, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-en-Vercors, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-Gimois –  en kommun i departementet Gers i regionen Occitanien
 Saint-Martin-Lacaussade, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-la-Garenne, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Saint-Martin-Laguépie, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Saint-Martin-Lalande – en kommun i departementet Aude i regionen Languedoc-Roussillon,  
 Saint-Martin-la-Méanne, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-la-Plaine, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-la-Sauveté, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-l'Astier – en kommun i departementet Dordogne i regionen Aquitaine
 Saint-Martin-le-Beau, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Martin-le-Bouillant, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-le-Châtel, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-le-Colonel, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-le-Gréard, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-le-Hébert, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Martin-le-Mault, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-le-Noeud, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Martin-le-Pin, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-le-Redon, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Martin-les-Eaux,  Provence-Alpes-Côte d'Azur, Département des Alpes-de-Haute-Provence, 
 Saint-Martin-lès-Melle, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-lès-Seyne – en kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Martin-le-Vieil – en kommun i departementet Aude i regionen Languedoc-Roussillon, 
 Saint-Martin-le-Vieux, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-le-Vinoux, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-Lys – en kommun i departementet Aude i regionen Languedoc-Roussillon
 Saint-Martin-Rivière, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,  
 Saint-Martin-Sainte-Catherine, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-Saint-Firmin, departementet Eure i regionen Normandie,  
 Saint-Martin-Sepert – en kommun i departementet Corrèze i regionen Limousin
 Saint-Martin-sous-Montaigu, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, }
 Saint-Martin-sous-Vigouroux, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,  
 Saint-Martin-sur-Armançon, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-sur-Cojeul, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Martin-sur-Écaillon, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Martin-sur-Lavezon – en kommun i departementet Ardèche i regionen Rhône-Alpes
 Saint-Martin-sur-le-Pré, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Saint-Martin-sur-Nohain, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-sur-Ocre, Loiret, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Martin-sur-Ouanne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Martin-sur-Oust, departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
 Saint-Martin-Terressus, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Martin-Valmeroux, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Martin-Vésubie,  Provence-Alpes-Côte d'Azur, Département des Alpes-Maritimes,

Se även
 Saint-Martin-kanalen – en kanal i Paris
 Saint-Martin (Paris metro), en övergiven tunnelbanestation i Paris
 Bernay-Saint-Martin – en kanal
 Candes-Saint-Martin
 Hannogne-Saint-Martin
 Tournon-Saint-Martin
 La Motte-Saint-Martin
 Lamonzie-Saint-Martin
 Louis Vivien de Saint-Martin
 Louis-Claude de Saint-Martin
 Mont-Saint-Martin, Aisne
 Mont-Saint-Martin, Ardennes
 Mont-Saint-Martin, Isère
 Montbonnot-Saint-Martin
 Mouzeuil-Saint-Martin, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire,  
 Neaufles-Saint-Martin
 Pouligny-Saint-Martin
 Pré-Saint-Martin
 Précy-Saint-Martin
 Puy-Saint-Martin
 Revest-Saint-Martin
 Rocourt-Saint-Martin
 Sacierges-Saint-Martin
 Villers-Saint-Martin

Guernsey 

 Saint Martin (parish i Guernsey),

Jersey 

 Saint Martin (parish i Jersey),

Kanada 

 Saint-Martin (kommun i Kanada), Québec, Chaudière-Appalaches,

Saint Martin / Sint Maarten

 Saint Martin (ö) – en ö i nordöstra Karibien, uppdelad mellan Frankrike och Nederländerna  
 Saint-Martin - franska halvan av ön
 Sint Maarten - nederländska halvan av ön

Schweiz 

 Saint-Martin, Valais, ort och kommun, 
 Saint-Martin, Fribourg, ort och kommun, 
 Sankt Martin, Graubünden, ort, 
 Chézard-Saint-Martin, en tidigare kommun i distriktet Val-de-Ruz

USA 

 Saint Martin Parish –  ett administrativt område i delstaten Louisiana,  
 St. Martin, Mississippi, ort, Jackson County, 
 St. Martin, Ohio, ort, Brown County, 
 St. Martin, Minnesota, ort, Stearns County,

Österrike 

 St. Martin, Niederösterreich, ort och kommun,

Se även
 Sankt Martin (olika betydelser)
 Sankt Martin
 St. Martin's
 San Martín
São Martinho

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar